Hemimesochra är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1920. Enligt Catalogue of Life ingår Hemimesochra i familjen Cletodidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Canthocamptidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Hemimesochra